A.C.F. Gallada es un equipo de fútbol de Costa Rica.

Historia
Fundado en el año 2007 en el cantón de Desamparados en la Provincia de San José y es uno de varios equipos del cantón como AD San Rafael Abajo y Real Desamparados, pero ha sido un equipo aficionado toda su historia.

Su principal mérito fue haber ascendido a la Primera División de LINAFA para la temporada 2015/16. En la temporada 2017/18 logró avanzar por primera vez a la segunda ronda del torneo.

Enlaces externos
Facebook

Equipos de la Tercera División de Costa Rica
Equipos de fútbol fundados en 2007
Equipos de fútbol de la provincia de San José
Deporte en Costa Rica en 2007